Repke ist der Name einer Ortschaft:
 Repke (Dedelstorf), Ortsteil der Gemeinde Dedelstorf, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

Repke ist der Name eines Adelsgeschlechts:
 Repke (Adelsgeschlecht) aus Pommern

Repke ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Repke (1877–1962), deutscher Kunstmaler
 Kurt Repke (1919–2001), deutscher Biochemiker und Pharmakologe
 Willi Repke (1911–2009), Kunstmaler aus Wiedenbrück